Фандера — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фандера, Оксана Олеговна (род. 1967) — советская и российская актриса театра и кино.
 Фандера, Олег Яковлевич (1934—2002) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист России.